Oehry ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Oehry (* 1971), liechtensteinischer Politiker (FBP)
 Gerry Oehry (* 1962), liechtensteinischer Fußballspieler

 Walter Oehry (1926–2014), liechtensteinischer Politiker (VU)